Septotrullula är ett släkte av svampar. Septotrullula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septotrullula